

Крайно класиране

Победители 
 :       
Шампиони на Италия за шестнадесети път.
 Интер, Рома, Ювентус и Фиорентина:
Класират се за Шампионска лига.
 Милан, Сампдория и Удинезе:
Класират се за Купа на УЕФА.
 Наполи:
Класира се за Интертото.
 ФК Емполи, ФК Парма и Ливорно:
Изпадат в Серия Б.

Голмайстори 
 21 гола (3 дузпи): Алесандро дел Пиеро (Ювентус)
 20 гола (2 дузпи): Давид Трезеге (Ювентус)
 19 гола (5 дузпи): Марко Бориело (ФК Дженоа)

Първенство на Италия по сезон